«Dial “N” for Nerder» () — четырнадцатый эпизод девятнадцатого сезона мультсериала Симпсоны, премьера эпизода состоялась 9 марта 2008 года.

Сюжет 
После того как шутка завернула совсем не в то русло, куда должна была, Барт и Лиза подумали, что они случайно убили Мартина Принса.

Тем временем Мардж позвонила на телевидение в шоу «Доносчики», чтобы они прошпионили за Гомером и проверили, следует ли он установленной диете.

Производство 
Этот эпизод написан Кэролайн Омайн и Уильямом Райтом, режиссёром выступил Боб Андерсон. При первом же показе эпизод собрал 7.3 миллиона зрителей.

Культурные отсылки 
 Название эпизода произошло от фильма Альфреда Хичкока «В случае убийства набирайте „М“» (1954).
 Телевизионное шоу, в которое Мардж звонит для слежки за Гомером, называется «Доносчики» — пародия на шоу «Жулики».
 Финал эпизода напоминает заставку NBC Mystery Movie, c Нельсоном Манцом в «роли» Коломбо и доктором Хиббертом в «роли» Куинси.
 Некоторые сцены эпизода являются отсылками к трагедии Шекспира «Макбет». В частности, когда Лиза уговаривает Барта помочь ей скрыть «убийство» Мартина, это пародирует аналогичный диалог между леди Макбет и Макбетом по поводу убийства короля Дункана.
 Музыка, которую исполняет сначала музыкальный проигрыватель Мартина Принса, а также Нельсон Манц в парнике с бабочками у Мартина Принса — Прелюдия до минор (BWV 999) Иоганна Себастьяна Баха.

Интересные факты 
 В отеле, в котором Гомер прерывает свою диету, в 9 сезоне (эпизод «The Cartridge Family») останавливалась Мардж с детьми.
 Бабочки, выращенные Мартином, относятся к виду Данаида монарх.

Саундтрек 
 Генри Манчини — «NBC Mystery Movie Theme»

Примечания

Ссылки 
 
 Dial “N” for Nerder на сайте The Simpsons.com

Серии «Симпсонов»